Королёк:
 Сорт хурмы.
 Кровавый (красный) апельсин.
 Королёк () — род птиц из семейства корольковых ().
 Королёк — выплавленный металл, полученный в результате сплавления минерала или руды с содой и др. флюсами в ювелирном или пробирном деле.

Известные носители 
 Королёк, Артём Михайлович (род. 1996) — белорусский гандболист, линейный.
 Королёк, Евгений Сергеевич (род. 1996) — белорусский велосипедист, мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

См. также 
 Корольки (значения)
 Корольков